Bezirksrat bezeichnet in

Deutschland
 Bezirksrat (Baden), die den Bezirksämtern im früheren Land Baden zugeordneten Bezirksräte
 Mitglied im Bezirkstag (Bayern), der Volksvertretung eines bayerischen Bezirks
 Bezirksrat (Großherzogtum Hessen), die Volksvertretung im Großherzogtum Hessen auf Ebene der Regierungsbezirke (1848–1852)
 Mitglied im Bezirksrat (Hessen-Homburg), der Volksvertretung auf Amtsebene in der Landgrafschaft Hessen-Homburg 
 Bezirksrat (Herzogtum Nassau), die Volksvertretung im Herzogtum Nassau auf Amtsebene

anderen Staaten
 Bezirksrat (Graz), Bezirksvertretung eines Grazer Stadtbezirkes, siehe Graz #Bezirksvertretungen
 Bezirksrat (Schweiz), zum Bezirk gehörende Verwaltungsbehörde in Kantonen mit Bezirkstruktur
 Bezirksrat (Wien), Mitglied einer Bezirksvertretung eines Wiener Gemeindebezirkes

Siehe auch:
 Rat des Bezirkes (DDR)
 Stadtbezirksrat (DDR) in größeren Städten in der DDR, bis 1990
 Provinzialtag (Hessen), die Volksvertretung im Großherzogtum Hessen auf Provinzebene
 Stadtbezirksrat in Niedersachsen